Е́ванс () — англійське прізвище, що походить від валлійського імені Ifan й поширене в Уельсі.

Відомі носії прізвища

А 
 Аллан Еванс (;  1956) — шотландський футболіст, захисник, фланговий півзахисник.
 Артур Еванс (; 1851—1941) — британський археолог, відкрив мінойську культуру.

Б 
 Білл Еванс (; 1929—1980) — один з найвідоміших та найвпливовіших джазових піаністів.
 Блер Еванс (;  1991) — австралійська плавчиня, олімпійська медалістка (2012).
 Боб Еванс (; 1927—2004) — американський інженер в галузі електроніки, очолив в IBM розробку сумісних ЕОМ.
 Боббі Еванс (; 1927—2001) — шотландський футболіст, тренер
 Бретт Еванс (;  1982) — південноафриканський футболіст, захисник.

В 
 Вільям Еванс (; 1790—1872) — англійський шахіст 1820—1830-х років, автор дебюту гамбіт Еванса.

Г 
 Гарет Еванс (;  1980) — валлійський режисер.
 Гарет Джон Еванс (;  1944) — австралійський політик, Міністр закордонних справ Австралії у 1988—1996-х.

Д 
 Дейв Еванс (;  1953) — перший вокаліст австралійської рок-групи AC/DC.
 Дейв Еванс (; ?) — американський підприємець з Кремнієвої долини
 Деріл Еванс (,  1961) — канадський хокеїст.
 Джеймс Еванс (; 1801-1846) — канадський місіонер, автор складової писемності для аборигенних народів.
 Джек Еванс (; 1928—1996) — канадський хокеїст.
 Дженет Еванс (;  1971) — американська плавчиня, олімпійська чемпіонка (1988, 1992).
 Джеффрі Еванс (; 1883—1963) — британський ботанік.
 Джонні Еванс (;  1988) — центральний захисник збірної Північної Ірландії з футболу.
 Дональд Еванс (;  1946) — американський політик, 34-й міністр торгівлі США (2001—2005).

Е 
 Едвард Еванс (; 1880—1957) — офіцер Королівського флоту і дослідник Антарктики.
 Едгар Еванс (; 1876—1912) — старшина (молодший офіцер), член Британської антарктичної експедиції (1910—1913).
 Едіт Еванс (; 1888—1976) — британська акторка, триразова номінантка на премію «Оскар» та володарка премії «Золотий глобус» (1967).
 Еліс Еванс (;  1971) — американсько-англійська акторка.
 Еліс Кетрін Еванс (; 1881—1975) — американський мікробіолог.
 Елль Еванс (, уроджена ;  1989) — американська модель та акторка.

Ж 
 Жюстіна Вейл Еванс (;  1963) — британська актриса, коуч, авторка і гіпнотерапевт.

І 
 Індіана Еванс (;  1990) — австралійська актриса та співачка, відома ролями у т/с.

К 
 Кедел Еванс (;  1977) — австралійський професіональний велогонщик.
 Кріс Еванс (;  1981) — американський актор кіно і телебачення.
 Кріс Еванс (, 1946—2000) — канадський хокеїст.
 Коррі Еванс (;  1990) — північноірландський футболіст, півзахисник або центральний захисник «Манчестер Юнайтед».

Л 
 Ларрі Еванс (; 1932—2010) — американський шаховий гросмейстер, шаховий літератор і журналіст.
 Лейсі Еванс (, уроджена — ;  1990) — американська професійна реслерка.
 Лі Еванс (; 1947—2021) — американський легкоатлет, який спеціалізувався в бігу на короткі дистанції, олімпійський семпіон (1968).
 Лінда Еванс (,  1942) — американська акторка.
 Люк Еванс (;  1979) — британський актор.

М 
 Марк Еванс (;  1956) — австралійський рок-музикант, бас-гітарист AC/DC.
 Мартін Еванс (;  1941) — англійський учений, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини (2007).
 Медж Еванс (; 1909—1981) — американська актриса.
 Моріс Еванс (; 1901—1989) — англійський актор театру, кіно та телебачення.

Н 
 Найджел Еванс (;  1957) — британський політик, заступник спікера Палати громад з 2010 по 2013.
 Натан Еванс (;  1994) — шотландський співак.
 Ніа Еванс (;  1990) — британська велогонщиця, срібна призерка Олімпійських ігор 2020 року.

О 
 Олівер Еванс (; 1755—1819) — американський інженер-конструктор, винахідник.

П 
 Пітер Еванс (;  1961) — австралійський плавець, олімпійський чемпіон (1980).
 Пол Еванс (;  1955) — канадський хокеїст, що грав на позиції правого нападника.

Р 
 Райлі Еванс (, уроджена — ; 1986—2019) — американська порноакторка і модель.
 Ральф Еванс (;  1953) — британський боксер, олімпійський медаліст (1972).
 Рашад Еванс (;  1979) — американський спортсмен, спеціаліст зі змішаних бойових мистецтв.
 Річард Еванс (;  1947) — британський академік та історик, що спеціалізується на історії Німеччини.
 Рой Еванс (;  1948) — англійський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Роналд Еванс (; 1933—1990) — американський астронавт № 58 США.
 Руді Еванс (;  1988) — гвіанський футболіст, півзахисник.

С 
 Саймон Лі Еванс (;  1975) — валлійський футбольний арбітр.
 Сара Еванс (;  1971) — американська кантрі-співачка та автор пісень.
 Скотт Еванс (;  1987) — ірландський бадмінтоніст.

Т 
 Тайрік Еванс (;  1989) — американський професійний баскетболіст, гравець клубу НБА «Сакраменто Кінґс».

Ф 
 Фред Еванс (;  1991) — британський боксер, олімпійський медаліст (2012).

Ш 
 Шон Еванс (;  1980) — англійський актор, режисер та продюсер.

Ч 
 Чейсі Еванс () — сценічний псевдонім американської порноакторки.

Див. також 
 Гамбіт Еванса
 Еванстон